Aglais ussuriensis är en fjärilsart som beskrevs av Otto Kleinschmidt 1929. Aglais ussuriensis ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
ussuriensis